Potpićan je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kršan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 614 stanovnika te 180 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 

Robert Ilić, hrv. nogometni sudac

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji